Justiniano puede referirse a las siguientes personas:

 Justiniano I.— Emperador bizantino del siglo VI.
 Justiniano II.— Emperador bizantino de los siglos VII y VIII.
 Justiniano (general).— Militar bizantino del siglo VI.
 Justiniano (general de Constantino III).— Militar romano del siglo V.
 Justiniano Compilación del Derecho Civil Romano